Tannach ist der Ortsname von

 Tannach (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Amberg-Sulzbach, 1989 eingegliedert nach Freudenberg (Oberpfalz)
 Tannach (St. Lorenz), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu) auf der Gemarkung St. Lorenz, Bayern
 Tannach (St. Mang), ehemaliger Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten auf der Gemarkung Sankt Mang, Bayern
 Tannach (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Tanach